La Reina se poate referi la următoarele localități din America Latină:

La Reina, Chile
La Reina, El Salvador

Vezi și
La Reina del Sur, o telenovelă